Hamnskärsfjärden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hamnskärsfjärden, Österbotten, i Larsmo och Karleby, 
 Hamnskärsfjärden, Korpo, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar